Dille, een plant uit de schermbloemenfamilie

Personen:
 Denijs Dille (1904-2005), Vlaams priester
 Frans Dille (1909-1999), Vlaams etser
 Willie Dille (1965-2018), Nederlands politica

Zie ook 
 Dillen (doorverwijspagina)